Maen ist der Name folgender Personen:
 Maen, Maoin, Maon oder Main, Sohn von Óengus Olmucaid, einer der irischen Hochkönige

Maen ist der Familienname folgender Personen:
 Norman Maen (1932–2008), US-amerikanischer Choreograf, 1970 Gewinner des Primetime Emmy Award for Outstanding Choreography

Maen ist Namensbestandteil folgender Menhire:
 Maen Addwyn
 Maen Llwyd (Powys)
 Maen Madoc

Siehe auch:

 Halve Maen